Il doppio del torneo di tennis Cairo Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alberto Berasategui e German Puentes-Alcaniz che hanno battuto in finale Branislav Galik e Borut Urh 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Daniel Orsanic /  Martín Rodríguez (semifinali)
 Martin Hromec /  Attila Sávolt (quarti di finale)

 Branislav Galik /  Borut Urh (finale)
 Pietro Angelini /  Vincenzo Santopadre (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1996